Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Betty Stöve che hanno battuto in finale Sue Barker e Sharon Walsh-Pete 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Pam Shriver /  Betty Stöve (Campionesse)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Candy Reynolds (quarti di finale)

 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (secondo turno)
 Rosie Casals /  Mima Jaušovec (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1980